VGS peut faire référence à :
 Vaugirard-Grenelle Sportif club français de cyclisme
 Voodoo Glow Skulls

Homonymie